Рідакюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Рідакюла — село у волості Елва повіту Тартумаа.
 Рідакюла — село у волості Кадріна повіту Ляене-Вірумаа.
 Рідакюла — село у волості Рапла повіту Рапламаа.
 Рідакюла — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.